Воско́вница, или воско́вник () — род растений семейства , включающий в себя 35—50 видов деревьев и кустарников. Виды рода распространены в Африке, Азии, Европе, Северной и Южной Америке.

Биологическое описание 
Среди видов рода встречаются как кустарники высотой 1 м, так и деревья высотой до 20 м. Некоторые виды листопадные, но большинство вечнозелёные.

На корнях имеются азотофиксирующие бактерии, что даёт возможность восковницам расти на почвах, бедных азотом.

Листья простые, располагаются по спирали, 2—12 см длиной, заострённые, иногда с зазубренным краем.

Соцветие — серёжка. Мужские и женские серёжки обычно развиваются на разных растениях (большинство видов рода двудомные).

Плод — маленькая костянка, обычно с восковым покрытием.

Использование 
 — экономически важная плодовая культура в странах Восточной и Юго-Восточной Азии.
 
Воск, покрывающий плоды некоторых видов, использовался в прошлом для изготовления свечей.

Виды 
По информации базы данных The Plant List, род включает 20 видов:

Примечания

Ссылки 
 Flora Europaea: Myrica
 Flora of China: Myrica
 Flora of North America: Myrica
 Trees and shrubs of Ecuador: Myrica
 Flora of Azores: Myrica 

Восковницевые
Флора Евразии
Флора Африки
Флора Северной Америки
Флора Южной Америки